Arzolla (del Provenzal auricela, Centaurea solstitialis)  puede referirse a:
 El nombre común de las siguientes plantas: 
Carduncellus caeruleus	
Carduncellus mitissimus	
Carduncellus monspelliensium	
Centaurea collina		
Centaurea melitensis	
Centaurea ornata	
Centaurea paniculata		
Centaurea seridis		
Centaurea solstitialis	
Silybum marianum	
Thapsia villosa	
Prunus dulcis

Referencias